ITAR steht für:
 International Traffic in Arms Regulations, Bestimmungen der USA zur Beschränkung des Exports rüstungsrelevanter Artikel ins Ausland
 ITAR-TASS, eine russische Nachrichtenagentur (Informatsionnoje Telegrafnoje Agentstvo Rossii)

IT-AR steht für:
 , ISO-3166-2-Code der italienischen Provinz

Itar steht für:
 Itar (Fahrzeugmarke), ehemalige tschechoslowakische Marke für Motorräder und Automobile

Siehe auch:
 Ittar

ITAR